Az ingus ábécé az ingus nyelv írására használatos. Az írást 1938-ban, a cirill írás módosításával alakították ki, ez előtt arab írást használtak, majd rövid ideig (1923 és 1937 között) latin betűkel írták. 1992-ben kormányzati döntés született a latin írás újbóli bevezetéséről, ami néhány területen sikerült (irodalom és sajtó), de jelenleg továbbra is a cirill írás a hivatalos.

Megjegyzések

További információk
Omniglot.com
Transliteraion of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék